Бруно Родригес:
 Родригес, Бруно (теннисист) — мексиканский теннисист.
 Родригес Паррилья, Бруно (род. 1958) — министр иностранных дел Кубы.